Bundestagswahlkreis 279 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Pforzheim (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Bruchsal – Schwetzingen (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Frankfurt/Oder – Eisenhüttenstadt – Beeskow (1990 bis 1998)